Csehország
 Dlouhá Lhota, település a Blanskói járásban
 Dlouhá Lhota, település a Mladá Boleslav-i járásban
 Dlouhá Lhota, település a Příbrami járásban
 Dlouhá Lhota, település a Tábori járásban